Voetbal en football
 David Rogers (voetballer, 1892) (1892), Engels voetballer in de jaren twintig
 Dave Rogers (voetballer, 1975) (1975), Engels voetballer
 Dave Rogers (Australian footballer) (1942), Australian footballer voor Carlton Football Club

Overige sporten
 Dave Rogers (NASCAR), Amerikaans autosportchef voor NASCAR
 David Rogers (autocoureur) (1955), Amerikaans autocoureur

Politiek
 David Dickson Rogers (1845-1915), Canadees politicus
 David McGregor Rogers (1772-1824), Canadees boer en politicus in Upper Canada
 David Rogers (scheepsbouwer) (1829-1909), Canadees zakenman, scheepsbouwer en politicus in Prince Edward Island
 Dave Rogers (politicus in Massachusetts), Amerikaans politicus, afgevaardigde in Massachusetts

Film en televisie
 David Rogers (televisiemaker), Amerikaans monteur, regisseur en producer van televisiefilm
 David Rogers (countryzanger) (1936-1993), Amerikaans countryzanger

Muziek en kunst
 David Clayton Rogers (1977), Amerikaans filmproducent, schrijver en acteur
 D.V. Rogers (1968), Nieuw-Zeelands kunstenaar in performance en installation art
 David Rogers (songwriter), Amerikaans songwriter

Overig
 David Rogers (meteoroloog) (1957), Brits meteoroloog

Zie ook 
 David Rodgers